Cesare-Auguste Detti (1848-1914), peintre italien ;
 Gabriele Detti (1994- ), nageur italien.